Jugend komponiert ist der Name zweier Kompositionswettbewerbe für junge Menschen:
 Jugend komponiert (Deutschland)
 Jugend komponiert (Österreich)